«Hello» hace referencia a:

 Equivalente al saludo hola en idioma inglés.

En música:
 Hello (f.1971), banda de glam rock inglesa - activa durante 1971-1979, 2002-presente.
Hello! (1973), sexto álbum de estudio de la banda británica de rock Status Quo.
Hello (2014), EP debut del grupo surcoreano Mamamoo.
Hello (2021), primer álbum en solitario de la cantante surcoreana Joy.
«Hello (1984), canción de Lionel Richie.
 «Hello» (2004), canción de Christina Aguilera.
 «Hello» (2010),  canción de Martin Solveig.
 «Hello» (2012), canción de Karmin.
«Hello» (2012), canción del cantante Augusto Schuster.
 «Hello» (2015), canción de Adele.
 «Hello» (2017), canción de Karol G y Ozuna incluida en el álbum Unstoppable.
Empresas, publicaciones y otros.
 Hello, software desarrollado por Google.
 «Hell-O», episodio 14 de la primera temporada de la serie de televisión Glee.
 Hello!, revista.
Hello, aerolínea chárter suiza.
Hello (2011), cortometraje dramático ugandés.

  para desambiguaciones.